Канзас има више значења:
 Канзас, савезна држава САД
 Канзас Сити, град у америчкој савезној држави Мисури
 Канзас (Алабама), је град у америчкој савезној држави Алабама
 Канзас (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Канзас (Оклахома), је град у америчкој савезној држави Оклахома
 Канзас (река)